Lubang-eilanden, een eilandengroep in het Noorden van de Filipijnen;
 Lubang (eiland), een eiland in de Lubang-eilanden;
 Lubang (Occidental Mindoro), een gemeenten in de Filipijnse provincie Occidental Mindoro en op het gelijknamige eiland Lubang.